Жигалко, Андрей Александрович — белорусский шахматист, гроссмейстер (2006).
 Жигалко, Александр Семёнович — художник и коллекционер (1886—1973)
 Жигалко, Сергей Александрович — белорусский шахматист, гроссмейстер (2007).